Lotus 91 — гоночный  автомобиль команды Формулы-1 Lotus, подготовленный для выступления в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в сезоне  года

Примечания

Ссылки 

  

Шасси Lotus Формулы-1